Le qualificazioni del singolare  del BCR Open Romania 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BCR Open Romania  2008 prevedevano 31 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Pablo Andújar (Qualificato)
 Filippo Volandri (ultimo turno)
 Alberto Martín (Qualificato)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Qualificato)

 Diego Hartfield (ultimo turno)
 Adrian Ungur (secondo turno)
 Laurent Recouderc (ultimo turno)
 Somdev Devvarman (Qualificato)

Qualificati 

 Pablo Andújar
 Somdev Devvarman

 Alberto Martín
 Rubén Ramírez Hidalgo

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2008
ATP Tour 2008